Hosse ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Hosse (1875–1958), deutscher Genre- und Pferdemaler der Düsseldorfer Schule
 John Hosse (* 1968), deutscher Künstler
 Karl Heinz Hosse (* 1942), deutscher Künstler
 Ulrich Hosse (* um 1455; † 1535), Münzmeister und Bürgermeister
 Walther M. Hosse (1944–2002), österreichischer Mitbegründer von Direkt Marketing Verband Österreich (DMVÖ)